СГРТ — аббр., сокращение наименований

 Саратовский геологоразведочный техникум, Саратов

 Семипалатинский геологоразведочный техникум, Семипалатинск 

 Сибирский геологоразведочный техникум, Томск